Chesnutt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles W. Chesnutt (1858–1932), US-amerikanischer Schriftsteller, Dichter, Essayist und früher Vertreter der afroamerikanischen Literatur
 Cody ChesnuTT (* ????), US-amerikanischer Soul-Musiker
 Mark Chesnutt (* 1963), US-amerikanischer Country-Sänger
 Vic Chesnutt (1964–2009), US-amerikanischer Sänger und Songwriter

Siehe auch:
 Chesnut
 Chestnut